Montot (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Montot (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Montot-sur-Rognon, municipi al departament de l'Alt Marne (regió de Gran Est, França)